Алекса́ндр Никола́евич Зе́лин (род. 6 мая 1953 года, г. Парижская коммуна (с 1964 — Перевальск) Ворошиловградской области, УССР, СССР) — советский и российский военачальник. Главнокомандующий ВВС России (2007—2012). Генерал-полковник (2005), Заслуженный военный лётчик Российской Федерации (1999).

Биография 
Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков имени С. Грицевца с отличием (1972—1976), Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина заочно (1988), Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (1995—1997).

Службу начал лётчиком, затем командиром звена 787-го истребительного авиаполка Группы советских войск в Германии (г. Эберсвальде).

В 1980-х г.г. — заместитель командира и командир 115-го гвардейского истребительного Оршанского авиаполка (Кокайды, Узбекская ССР). С 1992 года по 1994 год — командир 33-го истребительного авиационного полка 16-й гвардейской истребительной Свирской авиадивизии в Западной группе войск.

С 1995 г. — командир 16-й гвардейской истребительной Свирской Краснознамённой авиадивизии (СКВО, г. Миллерово)., в середине 1990-х г.г. — 1-й заместитель командующего 23-й воздушной армией (г. Чита). С 1998 по 2000 гг. — командир 50-го отдельного корпуса ВВС и ПВО (ЗабВО, г. Чита). В 2000—2001 гг. — командующий 14-й армией ВВС и ПВО (СибВО, г. Новосибирск). С июня 2001 по август 2002 годы — командующий 4-й армией ВВС и ПВО (СКВО).

В 08.2002—05.2007 г.г. начальник авиации — заместитель Главнокомандующего ВВС по авиации.

С 2003 г. член совета директоров ОАО «Туполев»

9 мая 2007 г. назначен Главнокомандующим Военно-воздушными силами Российской Федерации.

26 апреля 2012 г. освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы.

С мая 2012 г. помощник Министра обороны Российской Федерации.

Кандидат военных наук.

Награды 
 Орден Святого Георгия II степени № 003 (2008)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (21.04.2008)
 Орден «За военные заслуги»
 Орден Красной Звезды
 Медали
 Заслуженный военный лётчик Российской Федерации (1999)
 Премия Правительства Российской Федерации за значительный вклад в развитие Военно-воздушных сил (17 декабря 2012) — за организацию и руководство строительством и развитием Военно-воздушных сил на соответствующих командных должностях

Примечания 

Военные лётчики по алфавиту
Офицеры ВВС СССР
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Командующие армиями ВВС и ПВО
Кандидаты военных наук